Вольпайола (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Голо-Морозалья. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B355.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 441 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 308 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 207 были экономически активными, 101 — неактивными (показатель активности — 67,2 %, в 1999 году было 58,0 %). Из 207 активных работали 182 человека (116 мужчин и 66 женщин), безработных было 25 (11 мужчин и 14 женщин). Среди 101 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика